Narciarski bieg indywidualny mężczyzn na 50 km techniką klasyczną został przeprowadzony 28 lutego. Zawody odbywały się na trasach w Whistler Olympic Park, a przystąpiło do nich 55 zawodników z 22 państw. Zmagania rozpoczęły się o godzinie 9:30 czasu miejscowego (UTC-9), tj. o 18:30 czasu środkowoeuropejskiego (CET). Tytuł zwycięzcy przypadł Norwegowi Petterowi Northugowi.

Wyniki

Bibliografia 

 

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010